

Patronyme 

 Dennis Joseph Dougherty (1865-1951), cardinal américain ;
 Ellsworth Charles Dougherty (1921-1965), parasitologiste américain ;
 Gill Dougherty (né en 1961), auteur compositeur français ;
 James Dougherty (1921-2005), officier de police américain, surtout connu comme le premier mari de Marilyn Monroe ;
 Joan Dougherty (1927-2020), femme politique canadienne ;
 Joe Dougherty (1898-1978), doubleur de voix américain ;
 Michael Dougherty, scénariste, producteur, acteur, réalisateur et monteur américain ;
 Michele Dougherty (née en 1962), physicienne sud-africaine ;
 Patsy Dougherty (1876-1940), joueur de baseball américain ;
 Walter Hampden Dougherty (1879-1955), acteur, metteur en scène, producteur et directeur de théâtre américain.

Toponyme 

 Dougherty, ville du comté de Cerro Gordo, en Iowa ;
 Dougherty, localité de l'Oklahoma ;
 comté de Dougherty, en Géorgie ; 
 île de Dougherty, une île fantôme que l'on croyait située dans l'hémisphère sud, sur la route de l'Australie venant du Cap Horn.